Варгентин:

 Варгентин, Пер Вильгельм — шведский астроном и демограф.
 Варгентин — кратер на Луне.